Kanada:
 Cobourg – miejscowość w prowincji Ontario, w hrabstwie Northumberland

Niemcy:
 Coburg – powiat w rejencji Górna Frankonia w kraju związkowym Bawaria
 Coburg – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria

Stany Zjednoczone:
 Coburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Coburg – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lane

Inne:
 HUK-Coburg – firma ubezpieczeniowa

Zobacz też:
 Koburg
 Saksonia-Coburg
 Saksonia-Coburg-Gotha
 Saksonia-Coburg-Saalfeld
 Wielkie Państwo Coburg